Sergei Borodin ist der Name folgender Personen:

* Sergei Alexejewitsch Borodin (* 1999), russischer Fußballspieler
 Sergei Petrowitsch Borodin (1902–1974), russischer Schriftsteller